Distrikt San Antonio bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt San Antonio (Cañete), Distrikt in der Provinz Cañete (Region Lima)
 Distrikt San Antonio (Grau), Distrikt in der Provinz Grau (Region Apurímac)
 Distrikt San Antonio (Huarochirí), Distrikt in der Provinz Huarochirí (Region Lima)
 Distrikt San Antonio (Puno), Distrikt in der Provinz Puno (Region Puno)
 Distrikt San Antonio (San Martín), Distrikt in der Provinz San Martín (Region San Martín)